Кошерень () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Кошерень () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Кошерень.
 Кошерень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Теслуй.